Bisdom Stockholm (Katholieke Kerk)
Bisdom Stockholm (Zweedse Kerk)